Konvolut (z lat. convolutus, svinutý, svázaný) má více významů:

 menší svazek úředních spisů, vzešlých z jednání o téže věci, uložený v jednom ochranném obalu
 několik tisků svázaných pohromadě a knihovnicky jednotně zpracovávaných
 pro antikváře může konvolut znamenat soubor spisů prodávaných za celkovou cenu. V tomto smyslu se také používá ve šperkařství, když se prodává soubor šperků, patřících k sobě.

Literatura 
 Ottův slovník naučný, heslo Konvolut. Sv. 14, str. 762
 Příruční slovník naučný – díl 2, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1963

Latinská slova a fráze